Dídio Juliano - imperador romano no final do século II.
 Juliano de Toledo - bispo de Toledo no século VII.
 Juliano (usurpador) - usurpador romano contra o imperador Carino ou Maximiano no século III.
 Juliano ben Sabar -  líder messiânico dos samaritanos que liderou a fracassada revolta contra o Império Bizantino no século VI.
 Juliano (imperador) -  imperador romano, que reinou desde o ano 361 d.C. até a sua morte, dois anos depois.
 Julianus (gênero) - gênero de anfíbios.

Ver também 

Desambiguações de antropônimos